Deutschstunde steht für
Deutschstunde, Unterrichtseinheit im Deutschunterricht
Deutschstunde, Roman von Siegfried Lenz (1968)
Deutschstunde (1971), Zweiteilige Romanverfilmung für das Fernsehen
Deutschstunde (Theaterstück), von Stefan Zimmermann (2014)
 Deutschstunde (2019) Neuverfilmung des Romans, Regie: Christian Schwochow

Siehe auch:
Deutsche Stunde